La Dernière Lanterne, périodique pamphlétaire français rassemblant des sympathisants de l'Action française  (n° 1, octobre 1946 - n° 7, mars 1947 ; puis ).

Ce mensuel anonyme (en raison de la condamnation de l'Action française par les autorités de la Libération) comptait parmi ses collaborateurs : Pierre Boutang, Antoine Blondin, Julien Guernec (pseudonyme de François Brigneau), etc. Il fait partie de la presse clandestine de la IVème République, qui perpétue l'idéologie du régime de Vichy.

Le nom du périodique faisait écho à La Lanterne, célèbre journal polémique d'Henri Rochefort.

Références 

Presse d'Action française
Presse mensuelle disparue en France
Presse royaliste française
Titre de presse créé en 1946
Titre de presse disparu en 1948